Karl Helbig ist der Name folgender Personen:

* Karl Helbig (Künstler) (1897–1951), deutscher Maler und Bildhauer
 Karl Helbig (Forschungsreisender) (1903–1991), deutscher Geologe, Ethnologe und Reiseschriftsteller
 Karl Gustav Helbig (auch Carl Gustav Helbig; 1808–1875), deutscher Historiker, siehe Gustav Helbig